Der German Darts Grand Prix 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 31. März bis zum 2. April 2018 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zweite Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war zum ersten Mal das Zenith in München.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:5-legs gegen den Schotten Peter Wright durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall
  Kim Huybrechts
  Mervyn King
  Ian White
  Gerwyn Price
  Jelle Klaasen
  Kyle Anderson
  Alan Norris

Sieger des UK Qualifier
  Darren Webster
  Nathan Aspinall
  Stephen Bunting
  Paul Rowley
  Jonny Clayton
  James Wade
  Josh Payne
  Adrian Lewis
  James Wilson
  Alan Tabern
  Scott Taylor
  Steve West
  Keegan Brown
  Luke Humphries
  William O’Connor
  Steve Lennon
  Chris Dobey
  Ryan Meikle

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Jermaine Wattimena
  Toni Alcinas
  Danny Noppert
  Christian Gödl
  Rowby-John Rodriguez
  Yordi Meeuwisse
  Michael Rasztovits
  Jan Dekker

Sieger des Host Nation Qualifier
  René Berndt
  Max Hopp
  Martin Schindler
  Maik Langendorf

Nordic & Baltic Qualifier
  Madars Razma

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 31. März 2018

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Dartwettbewerb in München
Freimann